Меридиан (Канал) ( — сеть каналов, русловая сеть) — согласно донаучным метафизическим представлениям традиционной китайской медицины — область циркуляции энергии ци в живом теле.  Меридиан является одним из основных понятий в чжэнь-цзю (акупунктуре).

Существование меридианов и акупунктурных точек не подтверждается анатомическими и гистологическими данными.

Представление о меридианах с точки зрения традиционной китайской медицины 
Меридиан имеет внутренний и наружный ход (внутри тела и на его поверхности). Наружный ход представляет собой условную линию на поверхности тела, которая соединяет расположенные на ней акупунктурные (биологически активные) точки. В акупунктуре строгая локализация определена только для акупунктурных точек; линия, их соединяющая, схематична.

Всего насчитывается 12 парных меридианов, соответствующих плотным (чжан) и полым (фу) органам, и 2 непарных меридиана. Различаются меридианы ян и меридианы инь. Эти 14 меридианов в традиционной китайской медицине считаются постоянными.

Постоянные меридианы

Однако если в организме формируется хронический процесс с нарушением (в сторону избытка) циркуляции ци сразу в нескольких постоянных меридианах, то это приводит к проявлению одного или нескольких непостоянных «сосудов-май» («чудесных меридианов»). Всего описывается 8 таких «чудесных меридианов».

На становление китайского понимания меридианов существенное влияние оказали мифология, нумерология, астрология и другие метафизические представления. В классических медицинских текстах китайская календарная зодиакальная система ганьчжи (干支 gānzhī) сопоставляет постоянные меридианы солнечным часовым углам экваториальной системы небесных координат («сторонам света») и времени суток.

История развития представлений о меридианах 
Самые ранние представления о меридианах существенно отличались от тех, что сформировались в конечном счёте. В 1972—1973 гг. во время археологических раскопок захоронений в кургане Мавандуй близ города Чанша в провинции Хунань, датируемых 168 г. до н. э., было обнаружено множество книг, в том числе медицинских. В частности, были найдены древнейшие из сохранившихся до наших дней в первоначальном виде манускрипты на шелковой ткани: «Канон прижигания одиннадцати ножных и ручных сосудов» (足臂十一脈灸經 Zubi shiyi maijiu jing) и «Первая и вторая книги Канона прижигания одиннадцати Инь и Ян сосудов» (陰陽十一脈灸經 Yinyang shiyi maijiu jing). В книгах не употребляется термин «каналы» (经 jīng), а используется термин «сосуды» (脉 mài). Описаны шесть «ножных» и пять «ручных сосудов» (отсутствует описание ручного цзюэ-инь канала перикарда). Описание линий прохождения каналов по поверхности тела краткое. Очень мало говорится о связи «сосудов» с внутренними органами. В названия «сосудов» внутренние органы не включены. Кроме того, при описании «сосуда тай-инь» (то есть ножного тай-инь канала селезёнки) говорится, что это «сосуд желудка». Также встречаются названия «зубной сосуд», «ушной сосуд», «плечевой сосуд», которых нет в более поздних трактатах традиционной китайской медицины.

В дальнейшем количество меридианов и акупунктурных точек на них оценивалось на основании холистического «принципа подобия», который изначально был обозначен в «Трактате о внутреннем» (Нейцзин). На основе этого принципа в трактате Линшу цзин (靈樞經 Língshū jīng), который датируется 1 веком до н. э., 365 частей тела сопоставляются 365 дням в году, а двенадцать меридианов (каналов) сопоставляются двенадцати рекам Срединной Империи.

Многочисленные исторические источники свидетельствуют, что в прошлом акупунктура представляла собой надрезание или прокалывание кожи с целью кровопускания, прижигания (для остановки кровотечения, обеззараживания) и хирургического вмешательства. На становление современной карты акупунктурных точек и меридианов оказал влияние китайский педиатр Чен Дань’ань (Cheng Dan’an), который в начале 1930-х годов способствовал возобновлению исчезающих уличных практик терапевтического иглоукалывания. Он отдалил места иглоукалывания от кровеносных сосудов, иллюстрируя свои нововведения рисунками на коже людей и фотографируя их. Он же заменил толстые средневековые инструменты на тонкие иглы, характерные для современной акупунктуры.

Современная наука о меридианах 
Представления, лежащие в теоретическом основании акупунктуры — учение о жизненной энергии ци и её движении по меридианам — носят донаучный и метафизический характер. Современная наука отрицает существование такого типа энергии. Существование меридианов и акупунктурных точек не подтверждается анатомическими и гистологическими данными.

Лежащие в основе акупунктуры архаичные представления, а также сомнения в её клинической эффективности вызывают широкую критику, вплоть до рассмотрения теории существования меридианов и энергии ци как псевдонауки.

См. также 
 Акупунктура
 У-син

Примечания

Литература

Ссылки 
  Аккупунктурный атлас 
  Меридианы и точки аккупунктуры 
 A meridian chart 
 Китайская этимология иероглифа jing (канал, меридиан)
 人体穴道百科

Акупунктура